Bohlin kan som auktorsförkortning betyda:

 Birger Bohlin
 Knut Harald Bohlin

Robotskapade auktorsförkortningar